Vraagteken, het leesteken
 ? (album van Neal Morse), een muziekalbum van Neal Morse
 ? Live, een live-muziekalbum van Neal Morse
 ? (Ange), een muziekalbum van Ange, waarbij men zelf de titel moest invullen
 Le tour de la question, het bijbehorende livealbum van Ange
 ? (album van XXXTentacion), een muziekalbum van XXXTentacion
 ? (album van Nena), een muziekalbum van Nena
 ? (single van Nena), een single van dit album